Ménage – film del 2018 diretto da Angelo Maresca
Gilles Ménage – poeta francese

Altri progetti